ISO 3166-2:GI — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Гибралтару. Стандарт охватывает Гибралтар. Геокод состоит из: кода Alpha2 по стандарту ISO 3166-1 для Гибралтара — GI. Гибралтар является заморской территорией Великобритании. Геокод являются подмножеством кода домена верхнего уровня — GI, присвоенного Гибралтару в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды Гибралтара

Пограничные Гибралтару государства 
 Испания — ISO 3166-2:ES (на западе, на севере).

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2

Ссылки 
 Геокоды Гибралтара 

2:GI